Наводиться карта та список країн, в якому в місцевих валютах, євро і доларах США вказані середні місячні зарплати «брутто» і «нетто» (після сплати податків). На мапі зображені середні зарплати «брутто» і «нетто» на основі різних джерел. У менш розвинених економіках, реальні доходи населення можуть перевищувати офіційні, зважаючи на істотну частку сірої економіки.

Мапа

Валова середня місячна заробітна плата (брутто) 

<noinclude>

Оподаткована середня місячна заробітна плата (нетто) 

<noinclude>

Список

Європейські країни за середньою місячною зарплатнею

Література

Див. також 
 Список країн Європи за мінімальним розміром оплати праці

Посилання 
 Eurostat: Wages and labour costs
 Eurostat: Minimum wages August 2011
 FedEE;Pay in Europe 2010
 Wages (statutory minimum, average monthly gross, net) and labour cost (2005) CE Europe
 Wages and Taxes for the Average Joe in the EU 27 2009
 ru: Moldovans have lowest wages in Europe
 UK Net Salary Calculator

Економіка Європи
Списки країн за економічними показниками